Вестендорф (нем. Westendorf) — топоним.

 Вестендорф (Алльгой) — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Вестендорф (Аугсбург) — коммуна в Баварии (ФРГ).
 Вестендорф (Тироль) — коммуна (Gemeinde) в Австрии, в федеральной земле Тироль.